Какурин — русская фамилия, имеет женскую форму Какурина:

Известные носители 
 Какурин, Алексей Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-ротмистр; 30 декабря 1915 (посмертно).
 Какурин, Андрей Васильевич (род. 1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Какурин, Ефим Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8051; 26 ноября 1848.
 Какурин, Николай Евгеньевич (1883—1936) — русский и советский военачальник.
 Какурин, Прокофий Васильевич (1911—1957) — Герой Социалистического Труда.